Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1965 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 22 janvier au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Margaret Smith bat Maria Bueno en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Billie Jean Moffitt et Annette Van Zyl.

Parcours 
14 joueuses sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1965
Australie Simple dames
Tennis en Australie en 1965
Tennis en janvier 1965
Sport en février 1965